Вулиця Льва Толстого — вулиця в центрі Києва (Голосіївський, Солом'янський і Шевченківський райони).
 Вулиця Льва Толстого — вулиця в Дарницькому районі Києва (Бортничі)

 Вулиця Толстого — колишня назва вулиці Володимира Беца в Деснянському районі Києва (Троєщина)